Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1982 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1981—1982, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат во второй раз прошёл в ФРГ в баварском городе Оберстдорф с 15 по 20 декабря 1981 год.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1981 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки 

WD — спортсменка снялась с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

1981 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Чемпионаты мира в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе
Спорт в Германии в 1981 году